Sternschnuppenmarkt ist die Bezeichnung für die Weihnachtsmärkte in:

 Emsdetten
 Wiesbadener Sternschnuppenmarkt